

Persone
 Chellini – cognome italiano
 Amelia Chellini – attrice italiana
 Giovanni Chellini – medico e mecenate italiano
 Sergio Chellini – ex calciatore italiano

Altro
 Madonna Chellini – opera bronzea di Donatello